-{Dexy TV}- () је српски кабловски телевизијски канал власника -{Dexy Co.}- Седиште канала налази се на адреси Тошин бунар 272, Нови Београд.

Канал је покренут 10. фебруара 2020. и првенствено емитује анимиране телевизијске серије, у распону од акције до анимиране комедије. Покренут је као специјална понуда оператера Супернова.

Историја 
-{Dexy TV}- је представљен 17. јануара 2020. године, као нови дечји канал у Србији. Емитовање почиње 10. фебруара исте године, на платформама предузећа Телеком Србија, као што су МТС и Супернова. -{Dexy TV}- је такође доступан гледаоцима у Босни и Херцеговини и Црној Гори.

Канал дели свој програм у две категорије; за узрасте од две до пет година и за узрасте од шест до девет година.

Позиција канала

Програм 
Списак цртаних и играних серија на телевизији -{Dexy TV}-:

Референце

Спољашње везе 
 

Телевизијске станице покренуте 2020.
Предузећа из Београда
Телевизијске станице у Србији